Die Abkürzung DWW steht für:

 Deutsche Windturbinen-Werke, 1911 vereinigt zu Vereinigte Windturbinenwerke
 Deutsche Wohnungswirtschaft, Fachzeitschrift
 Deutsche Woolworth, siehe Woolworth Deutschland #Geschichte
 Diakonisches Werk Württemberg

Abkürzung